Als Determinantenform bezeichnet man

 in der linearen Algebra eine Determinantenfunktion
 in der analytischen Geometrie eine Form einer Bestimmungsgleichung, speziell
 für eine Gerade in der Ebene, siehe Zweipunkteform#Darstellung als Determinante
 für eine Gerade im Raum, siehe Geradengleichung#Geraden im Raum
 für eine Ebene im Raum, siehe Dreipunkteform#Darstellung als Determinante